Bring You Back — дебютный студийный альбом американского кантри-певца и автора-исполнителя Бретта Элдриджа, изданный 6 августа 2013 года на студии Atlantic Records Nashville.

История 
Альбом вышел 11 сентября 2015 года на студии Atlantic Records. Элдридж был соавтором всех песен и сопродюсером альбома вместе с Ross Copperman и Brad Crisler и другими. Диск достиг № 11 в хит-параде Billboard 200, а также диск стал № 2 в кантри-чарте Top Country Albums с тиражом в 21 000 копий в США. По состоянию на июнь 2015 года суммарный тираж альбома составляет 183 000 копий в США. Три сингла, «Don’t Ya», «Beat of the Music» и «Mean to Me» достигли № 1 в кантри радио-чарте Country Airplay.
Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, например от таких как AllMusic, Digital Journal, Roughstock, Taste of Country.

Список композиций

Чарты

Альбом

Итоговые годовые чарты

Синглы

Примечания 

Кантри-альбомы
Альбомы Atlantic Records
Альбомы, спродюсированные Байроном Гэллимором